Dikstaartsmalvoetbuidelmuis
 Geelvoetbuidelmuis
 Gespikkelde buidelmuis
 Gewone smalvoetbuidelmuis
 Kamstaartbuidelmuis
 Kleine penseelstaartbuidelmuis
 Lorentzbuidelmuis
 Platkopbuidelmuis
 Slurfbuidelmuis
 Stuarts breedvoetbuidelmuis
 Vederstaartbuidelmuis
 Vetstaartbuidelmuis
 Vliegende buidelmuis